Плей-офф Кубка Гагарина 2020 — второй этап чемпионата КХЛ сезона 2019/2020. Включал в себя четыре раунда: четвертьфиналы, полуфиналы, финалы конференций и финал Кубка Гагарина. 25 марта 2020 года КХЛ приняла решение о досрочном завершении сезона 2019/20 в связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации COVID-19 в мире, в связи с этим чемпион сезона разыгран не был. КХЛ запустила виртуальный плей-офф, в котором проводиться голосование по итогам которого в каждой паре определяется победитель. Серии, также как и в настоящем плей-офф Кубка Гагарина, были сыграны до четырёх побед.

Участники и посев перед Плей-офф

Восточная конференция 
 «Ак Барс», победитель Восточной конференции и Дивизиона Харламова — 93 очка
  Барыс, победитель Дивизиона Чернышёва — 84 очка
 Авангард — 83 очка
 Автомобилист — 78 очков
 Сибирь — 74 очка
 Салават Юлаев — 68 очков
 Металлург Мг — 65 очков
 Нефтехимик — 64 очка

Западная конференция 
  «ЦСКА», победитель Западной конференции и Дивизиона Тарасова, обладатель Кубка Континента — 94 очка
 «СКА», победитель Дивизиона Боброва — 93 очка
  «Йокерит» — 88 очков
 «Динамо» — 82 очка
 «Спартак» — 77 очков
 «Локомотив» — 73 очка
 «Витязь» — 65 очков
 «Торпедо» — 64 очка

Сетка

Четвертьфиналы конференций 
Время начала матчей дано по Московскому времени (UTC+3).

Восточная конференция

(1) «Ак Барс» — (8) «Нефтехимик»

(2) «Барыс» — (7) «Металлург»

(3) «Авангард» — (6) «Салават Юлаев»

(4) «Автомобилист» — (5) «Сибирь»

Западная конференция

(1) ЦСКА — (8) «Торпедо»

(2) СКА — (7) «Витязь»

(3) «Йокерит» — (6) «Локомотив»

(4) «Динамо» М — (5) «Спартак»

Полуфиналы конференций 
Полуфиналы конференций отменены в связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации COVID-19 в мире.

Восточная конференция

(0) «Ак Барс» — (7) «Салават Юлаев»

(2) «Барыс» — (5) «Сибирь» 

16 марта «Барыс» снялся с чемпионата из-за распространения коронавируса COVID-19.

Западная конференция

(2) ЦСКА — (5) «Динамо» М

(3) СКА — (1) «Йокерит» 

14 марта «Йокерит» снялся с чемпионата из-за распространения коронавируса COVID-19.

Финал Кубка Гагарина 
Розыгрыш плей-офф Кубка Гагарина, как и финала отменены в связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации COVID-19 в мире, соответственно чемпион определён не был.

Статистика игроков

Полевые игроки 
10 лучших игроков, отсортированных по количеству набранных очков.

Вратари 
Таблица лучших вратарей, отсортированная по КН.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт КХЛ

Плей-офф КХЛ
Хоккей Кубок Гагарина